Тёзенс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бруно Планггер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 10 мест.
 местный список: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля